Marcos Paulo est un prénom portugais. Il peut désigner :

Pseudonyme 
 Marcos Paulo (1977-), Marcos Paulo Alves, footballeur international brésilien ;
 Marcos Paulo (1988-), Marcos Paulo Gelmini Gomes, footballeur brésilien ;
 Marcos Paulo (2001-), Marcos Paulo Costa do Nascimento, footballeur brésilien et portugais.

Prénom 
 
 Marcos Paulo Souza Ribeiro dit Marcos (1994-), footballeur brésilien.

Voir aussi